Креативный класс (творческий класс; ) — понятие, предложенное Ричардом Флоридой для обозначения социальной группы населения, включённой в постиндустриальный сектор экономики. 

Творческий класс это часть среднего класса, ставшая самой влиятельной и массовой социальной группой в развитых государствах и странах (к примеру, в США их доля составляет 30 % всех работающих). Активно включен в глобальный мир. Именно он сегодня создаёт в развитых государствах и странах повестку дня, служит образцом для подражания и формирует общественное мнение.

Согласно теории Ричарда Флориды и разделяющих его точку зрения исследователей, в отличие от рабочего и обслуживающего классов, представители творческого класса предпочитают вертикальному продвижению по служебной лестнице горизонтальное перемещение и смену мест работы в пользу наиболее творческой. Также они предпочитают моральное и духовное удовлетворение денежно-материальному. Для людей данной группы характерной чертой также является ярко выраженное чувство индивидуальности и личной свободы.

Среди профессий, которые имеют представители творческого класса: журналисты, писатели, учёные, инженеры, артисты, художники, специалисты PR. В целом это участники основанной на знании высокотехнологичной экономики, требующей наличия творческого мышления и способности к нешаблонному подходу в решении задач.

Креативный класс в России 
В России креативный класс — население в основном крупных городов, это материально обеспеченный и образованный слой общества. Данные о его доле разнятся от считанных процентов до 14 % (по данным на 2006 год, Фонд эффективной политики). Средний возраст таких людей — от 20 до 45 лет.

В российской действительности словосочетание «креативный класс» иногда употребляется как синоним либеральной оппозиции или синоним к слову «хипстер».

Примечания

Литература 
 на русском языке
 
 
 на других языках
 On the Poverty of Experts: Between Academization and Deprofessionalization. Hartmann, Heinz, Hartmann, Marianne. 1982, vol 34, iss 2, pg 193
 Fussell, Paul. Class, especially chapter titled «Class X». 1983.
 Hoyman, Michele and Christopher Faricy. 2009. «It Takes a Village: A Test of the Creative Class, Social Capital and Human Capital Theories», Urban Affairs Review, 44:311-333.
 Long, Joshua. 2010. . University of Texas Press.
 Markusen, A. 2006. Urban development and the politics of the creative class: Evidence from the study of artists. Environment and Planning A, 38 (10): 1921—1940.
 Montgomery, J. (2005). Beware ‘the Creative Class’. Creativity and Wealth Creation Revisited. Local Economy, Vol. 20, No. 4, 337—343, November 2005
 Peck, J. 2005. Struggling with the creative class. International Journal of Urban and Regional Research 29 (4): 740—770.
 Ray, Paul H. and Sherry Ruth Anderson. The Cultural Creative. New York: Three Rivers Press, 2000
 Rindermann, Heiner, Michael Sailer and James Thompson, 2009. The impact of smart fractions, cognitive ability of politicians and average competence of peoples on social development. Talent Development and Excellence 1 (1): 3-25.
 Rindermann, Heiner, and James Thompson, 2011. Cognitive capitalism: The effect of cognitive ability on wealth, as mediated through scientific achievement and economic freedom. Psychological Science 22 (6): 754—763.

Ссылки 
 Москва для креативного класса. Программа «Эха Москвы» из цикла «Большой дозор»
 Креативный класс расправил плечи
 Теория креативного класса
 Поговорим о креативе
 О креативном классе на странице проекта «Свободный мир»
 А. Окара. Креативный класс как последняя надежда

Социальные группы
